Beethoven kan syfta på:

 Ludwig van Beethoven (1770–1827), en tysk kompositör
 Beethoven (krater) – en krater på Merkurius
 1815 Beethoven – en asteroid i huvudbältet
 Beethoven (film) – en amerikansk komedi från 1992 i regi av Brian Levant, originaltitel Beethoven
 Beethoven (TV-serie) – en amerikansk animerad TV-serie från Universal baserad på filmen Beethoven,  originaltitel Beethoven
 Beethoven Peninsula – halvö i Västantarktis

Se även
 Roll Over Beethoven – en rock'n'roll-låt med text och musik av den amerikanske musikern/kompositören Chuck Berry